В 1975/76 годах состоялся 21-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей третий раз подряд получила «Бавария» (Мюнхен), победившая в финале «Сент-Этьен».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1975/76 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1975/76 на сайте RSSSF

1975
Футбол в Европе в 1975 году
Футбол в Европе в 1976 году